Самбра́но () — фамилия. Известные носители:
 Самбрано, Бенито (род. 1964) — испанский кинорежиссёр;
 
 Самбрано, Мария (1904—1991) — испанский философ и лирик
 Самбрано, Октавио (род. 1958) — эквадорский футбольный тренер
 Самбрано, Фернандо (род. 1949) — испанский футболист
 Самбрано Веласко, Хосе Альберто (1930—2004) — венесуэльский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел (1979—1984).

Топоним 
 Самбрано — город и муниципалитет в Колумбии.

См. также 
 Вокзал Марии Самбрано — центральный железнодорожный вокзал Малаги.